Ueberhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Ueberhorst (1925–2010), deutscher Sportwissenschaftler
 Johann Ueberhorst (1829–1906), Gutsbesitzer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Karl Ueberhorst (1823–1899), deutscher Opernsänger (Bariton), Opernregisseur und Schriftsteller
 Reinhard Ueberhorst (* 1948), deutscher Politiker
 Wolfgang Ueberhorst (1952–2017), deutscher Bildhauer